Casimiro de Abreu peut désigner :
 Casimiro de Abreu, une ville de l'État de Rio de Janeiro au Brésil ;
 Casimiro de Abreu, un poète brésilien du .